Satrape peut désigner :
 Un satrape est un gouverneur de province dans l'Empire perse antique. Par extension, ce nom a aussi été donné :
 aux satrapes, un titre porté par certains membres du Collège de 'Pataphysique ;
 aux satrapes, un titre pour les nobles de confession cathare ;
 au figuré, un « satrape » est une personne ouvertement riche, puissante ou despotique ;
 Satrapes est le nom d'un genre d'Insecte myrmécophile de l'ordre des Coléoptères et de la famille des Histeridae ;
 le SATRAPE (Système d’altimétrie tridimensionnel à poursuite électronique) était un radioaltimètre de la société Compagnie générale de télégraphie sans fil (CSF).